Geografia
 Ona – rzeka w Rosji
 Ona − jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hardee

 Muzyka
 Ona − singel zespołu Ira z albumu 1993 rok

 Filmy
 Ona − amerykański film przygodowy z 1935 roku, w reżyserii Lansinga C. Holdena i Irvinga Pichela
 Ona − brytyjski film przygodowy z 1965 roku, w reżyserii Roberta Daya
 Ona − amerykański melodramat z 2013 roku, w reżyserii Spike’a Jonza

 Literatura
 Ona – powieść Henry'ego Rider Haggarda, opublikowana na przełomie 1886 i 1887 roku

 Telewizja
 Ona − polska stacja telewizyjna należąca do Telewizji Polsat

Zobacz też 
 ONA